QKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Breckenridge Van Service, Colorado (Stati Uniti d'America)